По наклонной — название художественных фильмов.
 «По наклонной» — британский фильм 1927 года.
 «По наклонной» — американский фильм 2021 года.